Наталі Тозья була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Олена Лиховцева.

Кім Клейстерс виграла титул, у фіналі перемігши Олену Лиховцеву з рахунком 7–6(8–6), 4–6, 6–4.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

2000
Тур WTA 2000